Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Sugar Land du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Elise Burgin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Houston
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en avril 1985
Tennis en mai 1985